Border Reivers steht für:

 Border Reivers (Bande), Banditen entlang der englisch-schottischen Grenze
 Border Reivers (Rugby), ein schottisches Rugby-Team
 Border Reivers Racing, einen britischen Automobilrennstall